Gutta, gutty, łezki – w architekturze ozdoby w kształcie cylindrycznych lub stożkowych stylizowanych kropli
 Palaquium gutta – drzewo gutaperkowe, gutaperkowiec
 Gutta (album) – debiutancki album amerykańskiego rapera Ace Hooda